Джон Фа́улер  (, встречается также русскоязычное написание Фо́улер) — английские имя и фамилия. Известные носители:
 Фаулер, Джон (1817—1898) — английский железнодорожный инженер, создатель паровозов и железнодорожных мостов.
 Фаулер, Джон (1826–1864) — английский сельскохозяйственный инженер и предприниматель, изобретатель балансирного плуга и парового плуга.